Delbo lautet der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Delbo (1913–1985), französische Künstlerin und Schriftstellerin
 Jean-Jacques Delbo (1909–1996), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Delbos